Garpen kan avse:
 Garpen (bok) – en bok från 2000 av Bo Alvemo
 Garpen (lok) – ett elektroackumulatorlok vid Östra Södermanlands Järnväg

Geografi

Finland

 Garpen (3 km sydväst om Maltskäret, Kimitoön), Åboland, 
 Garpen (1 km sydväst om Maltskäret, Kimitoön), Åboland,

Sverige

 Garpen, Lappland, en sjö i Storumans kommun, 
 Garpen, Östhammars kommun, 
 Garpen, Småland, en sjö i Hultsfreds kommun, 
 Garpen, en ö i Kalmarsund, 
 Garpen, Karlskrona kommun,